La langue portugaise utilise l'alphabet latin, comme les autres langues romanes. La prononciation de certaines des lettres dans cet alphabet varient selon la région.

L'alphabet portugais ne comprenait pas les lettres K, W, et Y jusqu'à la publication de l'accord orthographique de la langue portugaise de 1990.

En plus de ces lettres, on peut trouver le « c-cédille » ç (EC-cedilha /s/) et les digrammes suivants : « rr » (érre duplo / ʁ /), « ss » (ésse duplo /s/), « ch » (cê-agá /ʃ/), « nh » (ene-agá /ɲ/), lh (ele-agá /ʎ/) « gu » (guê-u /g/) et « qu » (quê-u /k/). Les lettres k, w et y ne sont utilisées que dans des cas particuliers, comme dans les mots d'origine étrangère. Le portugais utilise les signes diacritiques suivants : Áá, Àà, Ââ, Ãã; Éé, Êê; Íí; Óó, Ôô, Õõ; Úú, Üü.

Notes et références 

Portugais
Langue portugaise